De Mercedes-Benz Tourismo is een touringcarmodel van Daimler AG, dat sedert 1994 wordt gebouwd.

De Tourismo is een vooral uiterlijk verbeterde versie van het type O 340, dat Mercedes sedert 1992 in Turkije bouwde. De nieuwe versie kreeg het typenummer O 350 en de naam Tourismo. Ze werd in twee versies aangeboden, een als hoogdekker (model RHD) en een als "superhoogdekker" (SHD).

In 2000 kreeg de Tourismo uiterlijk een facelift, terwijl in 2006 een volledig nieuwe versie voorgesteld werd. Mercedes positioneerde de Tourismo als gunstiger alternatief voor de Travego. Uiterlijk lijken ze op elkaar, en ze hebben ook vele gemeenschappelijke onderdelen. De Travego wordt in Duitsland geassembleerd en de Tourismo zoals voorheen in Turkije bij Mercedes-Benz Türk.

De Tourismo-hoogdekker is verkrijgbaar in vier lengtes: 12,14 m en 12,96 m (tweeassig), en 12,96 m en 13,99 m (drieassig). De hogevloerversie SHD is uit productie gehaald. In 2009 werd een versie met lagere bodem geïntroduceerd, de Tourismo RH als opvolger van de Integro H.

Inzet

Externe links
Technische gegevens Tourismo

Tourismo